Resultats del Gran Premi d'Indianapolis 500 puntuable per la temporada 1952 de la Fórmula 1, disputat al circuit d'Indianapolis el 30 de maig del 1952.

Resultats

Altres 
 Pole: Fred Agabashian 4' 20. 85 (4 Voltes)

 Volta ràpida: Bill Vukovich 1' 06. 60 (a la volta 8)

Referències 

 

Indianapolis 500
1952